Rewolucja w Iraku (1958)
 Zamach stanu w Iraku (luty 1963)
 Zamach stanu w Iraku (listopad 1963)
 Zamach stanu w Iraku (1968)